Паласьос-дель-Арсобиспо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,73 км². Население — 193 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки